Сессаме () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.

Население составляет 286 человек (2008 г.), плотность населения составляет 34 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 14050. Телефонный код — 0144.

Покровителем коммуны почитается святой Георгий, празднование 23 апреля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.sessame.at.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики